Slovo Trident může mít více významů:

zeměpisný název
 Trento – italské město
 Tridentinum, Tridentský koncil
 Trident - hora ve Spojených státech, (v jižní Karolíně)
 Trident - město ve Spojených státech, (v Arkansasu)

technika
 Hawker Siddeley Trident – dopravní letoun
 Trident (jádro) – renderovací jádro prohlížeče Microsoft Internet Explorer
 Trident (raketa) – mezikontinentální balistická střela
 UGM-96 Trident I – první generace
 UGM-133 Trident II – druhá generace
 Trident (jaderný program) – britský jaderný program

jiné
 trojzubec – kopí s roztrojeným koncem, zbraň boha Poseidóna

Externí odkazy